Турнирът по хокей на лед на зимните олимпийски игри през 2014 г. се провежда между 8 и 23 февруари 2014 г. в Леден дворец „Большой“ и Ледена арена „Шайба“. Участват 12 мъжки и 8 женски отбора. Размерите на хокейната пързалка са според стандартите на Международната федерация по хокей на лед (60×30m) за разлика от зимните олимпийски игри през 2010 г. където са по стандартите на NHL.

Медали

Класиране по медали

Медалисти

Мъжки турнир 
Турнирът при мъжете ще се проведе между 12 и 23 февруари.

Всички часове са в местно време (UTC+4).

Група A

Група B

Група C

Плейофи

Квалификационни плейофи

Четвъртфинали

Полуфинали

Мач за трето място

Финал

Женски турнир 
Турнирът при жените се проведежда между 8 и 20 февруари.

Всички часове са в местно време (UTC+4).

Група A

Група B

Плейофи

Четвъртфинали

Полуфинали

Мач за трето място

Финал

Мачове за 5-8 място

Мач за седмо място

Мач за пето място

Източници 

 Програма и резултати от официалния сайт на олимпийските игри

Зимни олимпийски игри 2014
Хокей на лед
Хокей на лед в Русия